Цзян Синьди́ (; ) — китайская кёрлингистка.

В составе женской сборной Китая участница зимних Олимпийских игр  и  (заняли соответственно пятое и седьмое места), двух  (лучший результат — седьмое место в ), трёх  (лучший результат — чемпионы в ).

Играет в основном на позиции первого.

Достижения 
 : золото (), бронза (, ).
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: серебро (2013, 2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 
 
 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу